Шаде () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шаде, Дорис (1924—2012) — немецкая актриса.
 Шаде, Иоганн Баптист (1758—1834) — профессор философии.
 Шаде, Михаэль (род. 1965) — современный канадский оперный певец (тенор), уроженец Швейцарии.
 Шаде, Оскар (1826—1906) — германист, профессор кенигсбергского университета.
 Шаде, Отто (1903—1981) — американский инженер
 Шаде, Хартмут (род. 1954) — восточногерманский футболист.
 Шаде, Фриц (1880—1926) — американский актёр немого кино.

Примечания

См. также 
 Sade — всемирно известная британская группа.
 Аду, Шаде — лидер и солистка группы «Sade».